

Persone 
 Alberto de' Stefani – economista e politico italiano
 Alessandro De Stefani – commediografo, scrittore, sceneggiatore e regista italiano
 Fausto De Stefani – alpinista italiano
 Giorgio De Stefani – tennista e dirigente sportivo italiano
 Livia De Stefani – scrittrice italiana
 Mirco De Stefani – compositore italiano
 Noris De Stefani – cantante italiana

Pagine correlate 
 Carlo De Stefani (disambigua) 

De Stefano
Di Stefano
Stefani